Józef Gałęzowski, (1834–1916), pedagog, polityk, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, prezes Muzeum Polskiego w Rapperswilu
 Józef Gałęzowski, (1877–1963), architekt i malarz, wykładowca i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie